La Lega Nazionale A 2018-2019 si è svolta dal 14 ottobre 2018 al 23 aprile 2019: al torneo hanno partecipato 8 squadre di club svizzere e la vittoria finale è andata per la nona volta, la seconda consecutiva, al .

Regolamento
Le 8 formazioni partecipanti danno vita a una regular season composta da tre round, per un totale di 21 incontri:
Le prime otto classificate accedono ai play-off scudetto, disputati al meglio delle tre gare nei quarti di finale, nelle semifinali e nella finale per il terzo posto e al meglio delle cinque gare nella finale scudetto;
Le formazioni eliminate ai quarti di finale accedono ai play-off per il quinto posto, giocando al meglio delle tre gare le semifinali, la finale per il settimo posto e la finale per il quinto posto;
Non sono previste retrocessioni.

Squadre partecipanti
Alla Lega Nazionale A 2018-19 partecipano 8 squadre di club svizzere.

Torneo

Regular season

Risultati

Primo round

Secondo round

Terzo round

Classifica

Play-off scudetto

Quarti di finale

Semifinale

Finale

Finale 3º posto

Play-off 5º posto

Semifinali

Finale 5º posto

Finale 7º posto

Classifica finale

Premi individuali

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2018
Pallavolo nel 2019
 2018-2019